san Leonzio II – vescovo di Bordeaux
 san Leonzio II – patriarca di Gerusalemme (XII secolo)